Острово може бити:
 Острово (Велико Градиште), насеље у општини Велико Градиште, Србија
 Острово (Пожаревац), насеље у градској општини Костолац, град Пожаревац, Србија
 Острово (Маркушица), насеље у општини Маркушица, Хрватска
 Острово (Завет), насеље у општини Завет, Бугарска
 , насеље у општини Воден, Грчка

или:
 Острово (ада), највећа ада (речно острво) у Србији

Види још 
 Острво (вишезначна одредница)